Мережевий трафік або трафік даних — це кількість даних, що переміщуються по мережі в певний момент часу. Дані в комп'ютерних мережах здебільшого інкапсульовані в мережеві пакети, які власне і забезпечують навантаження в мережі. Мережа може мати безліч варіантів передачі пакетованого трафіку, але, щоб програми могли розуміти одна одну, трафік створюється відповідно до попередньо домовлених правил, такі правила називаються протоколами мережі, отже, пакетований трафік, який передається відповідно до списку протоколів. Пакети даних, наприклад, так саме як у випадку з автомобілями на дорозі, можуть мати різний пріоритет, підлягають комутації, маршрутизації, інколи шифруванню, фільтрації вузлами мережі, а по прибуттю, в залежності від правил і протоколів, можуть потребувати перевірки контролю цілісності і джерела надходження. Може виявитись, що передача має , що вказує на порушення функціонування мережі. Якісні та кількісні характеристики мережевого трафіку є однією із основних характеристик мережі в цілому. Контроль, аналіз, моделювання та управління є запорукою правильного функціонування складних мереж.

 Аналіз мережевого трафіку — моніторинг трафіку, його зміни, тенденцій, виявлення атипової поведінки 
 Контроль мережевого трафіку — управління, встановлення пріоритетів, контроль або зменшення мережевого трафіку
 Вимірювання мережевого трафіку — вимірювання кількості та виду трафіку в мережі
 Моделювання мережевого трафіку — для вимірювання ефективності комунікаційної мережі
 Модель генерації трафіку — це стохастична модель потоків трафіку або джерел даних у комунікаційній комп'ютерній мережі .

Звіти про мережевий трафік дають цінну інформацію щодо запобігання таким атакам. Вчасний аналіз та моніторинг мережевого трафіку забезпечує в організації належну безпеку мережі, допомагає вчасно попередити вторгнення у мережу, виявляє потенційні до вразливості вузли мережі.

Див. також 
 Інтернет трафік

Примітки 

Комп'ютерні мережі
Трафік та контент
Аналізатори трафіку